Graziano Mannari – ex calciatore italiano
 Guido Mannari – attore italiano